Хабасюэша́нь () — гора (5396 м) в китайской провинции Юньнань, самая южная гора хребта Шалулишань. Склон горы образует западный склон ущелья Прыгающего тигра. Возвышаясь над рекой на 3500 м, Хабасюэшань стоит напротив массива Юйдунсюэшань.

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Горные вершины Китая
География Юньнани